

Cinema
Burning Bridges – film del 1928 diretto da James P. Hogan
Burning Bridges – film del 2014 diretto da Okechukwu Oku

Musica
 Burning Bridges – album di Glen Campbell del 1967
 Burning Bridges – brano dei Pink Floyd del 1972, dall'album Obscured by Clouds
 Burning Bridges (On and Off and On Again) – singolo degli Status Quo del 1988
 Burning Bridges – album degli Arch Enemy del 1999
 Burning Bridges – singolo degli OneRepublic del 2014
 Burning Bridges – album dei Bon Jovi del 2015
 Burning Bridges – singolo dei Delain del 2019